De Unie heeft meerdere betekenissen:

 De Unie (vakbond), een Nederlandse vakbond
 De Unie (Italië) (L'Unione), centrumlinkse verkiezingsalliantie in Italië
 De Unie (tijdschrift), het blad van de voormalige Nederlandsche Unie
 De Unie, of de Noordelijke staten, de historische benaming voor de groep staten in het noordelijke deel van de Verenigde Staten van Amerika die in de Amerikaanse Burgeroorlog vochten tegen de zuidelijke staten die zich afgescheiden hadden als de Geconfedereerde Staten van Staten van Amerika
 Café De Unie, een gebouw in Rotterdam
 De Unie (Rotterdam), een poppodium in Rotterdam

Zie ook 
 Unie (doorverwijspagina)